Kiss Róbert
 Kiss Róbert (1953) filmrendező, operatőr
 Kiss Róbert (1959–2013) diplomata, egyetemi tanár, varsói (–2012) nagykövet
 Kiss Róbert (1960–2015) jogász, politikus (SZDSZ), országgyűlési képviselő (1990–1998)
 Kiss Róbert (1967) tőrvívó, edző
 Kiss Róbert (1967) zenész, hangmérnōk, producer
hasonló nevűek
 Kiss Róbert Richárd (?) turisztikai újságíró